Андерберг () — шведская фамилия. Известные носители:
 Андерберг, Аксель (1860—1937) — шведский архитектор.
 Андерберг, Арне (род. 1954) — шведский ботаник.
 Андерберг, Улле (1919—2003) — шведский борец вольного и греко-римского стилей.